Rhagadolobium är ett släkte av svampar. Rhagadolobium ingår i familjen Parmulariaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhagadolobium